Илья́ Я́ковлевич Не́йман (рожд. Кругле́вич; ) — советский , ,  и . В 1919—1922 годах служил газзаном в Феодосии.

Биография 
Родился  года в Николаеве в караимской семье евпаторийского мещанина Якова Сима-Исааковича Круглевича. В 1909 году окончил Александровское караимское духовное училище (АКДУ), затем сдал экзамены на аттестат зрелости в Евпаторийской гимназии, а в 1915 году окончил юридический факультет Московского университета. Был слушателем Института востоковедения в Санкт-Петербурге, окончил филологический факультет Крымского государственного педагогического института. В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию «Подчинительная связь между членами простого предложения в современном русском языке сравнительно с тюркскими (узбекским, западнокараимским и турецким)» на кафедре русского языка Института языка и литературы имени А. С. Пушкина АН Узбекской ССР.

Преподавал в АКДУ, выступал с докладами и лекциями. Перевёл с древнееврейского на русский язык отрывки из сочинения екатеринославского газзана С. Ш. Пигита «Иггерет Нидхе Шемуэль», опубликованные в 1911 году под названием «Дни минувшие…» в журнале «Караимская жизнь». В 1924 году был делегирован на Академическое совещание Крымнаркомпроса от Крымского объединения караимских общин (КрымОКО). Был сотрудником Государственного дворца-музея тюрко-татарской культуры в Бахчисарае. Основной сферой научных интересов И. Я. Неймана была сравнительная фонетика, грамматика и лексикология караимских говоров.

В конце 1920-х годов подготовил «Систематический указатель литературы о караимах», который охватывал литературу на европейских и ближневосточных языках с начала книгопечатания до конца 1920-х годов. Планировалось его издание объёмом от восьми до десяти печатных листов. Эта работа уже значилась в издательских планах 1930-х годов, однако так и не была издана по причине начавшейся депортации народов из Крыма и развернувшимися параллельно репрессиями в отношении историков и этнографов Крыма.

Весь библиографический материал в указателе И. Неймана был поделен на следующие разделы:
 I. История, археология, эпиграфика.
 II. География, этнография, путешествия.
 III. Правоведение.
 IV. Повести, рассказы, стихи, драматические произведения.
 V. Живой язык караимов и литература на нём.
 VI. Философия, богословие, библейская экзегетика.
 VII. Этика, религиозная догматика, литургика.
 VIII. Астрономия, календаристика.
 IX. Антропология.
 X. Статистика.
 XI. Хроника, общественная жизнь, народное образование.
 XII. Учебные пособия

Эти материалы отложились в личном архивном фонде И. Неймана в Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения РАН.

С 1939 по 1941 год работал старшим преподавателем в Ферганском педагогическом институте, с 1941 по 1943 год — в Московском институте востоковедения; в 1943—1944 году — снова в Ферганском пединституте; с октября 1944 по 1952 год — в Кокандском учительском институте.

Умер 16 июля 1959 года в Одессе. Похоронен на Третьем еврейском кладбище.

Труды 
 Круглевич И. Фамилии и имена караимов // Еврейская старина. — Петроград, 1916. — № 9. — С. 317—319.
 Караимский календарь на 5 лет от 5681 по 5686 год включительно от сотворения мира / сост. И. Круглевич. — Феодосия, 1921.

Примечания

Литература 
 

Деятели караимской культуры
Газзаны
Караимы Крыма
Похороненные на Третьем еврейском кладбище Одессы